Iglesia de San Felipe Neri puede hacer referencia a alguno de los siguiente templos católicos:

Iglesia de San Felipe Neri en la ciudad española de Barcelona;
Iglesia de San Felipe Neri en la ciudad española de Málaga; 
Iglesia de San Felipe Neri en la ciudad española de Valladolid; o
Iglesia de San Felipe de Neri (Albuquerque) en la ciudad estadounidense de Albuquerque;
Iglesia de San Felipe Neri, en la localidad chilena de Capitán Pastene.